Юрген Цопп (; родился 29 марта 1988 года в Таллине, СССР) — эстонский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Юрген — один из двух детей Паво и Майри Цоппов. У него есть сестра Мариан.

Эстонец в теннисе с шести лет. Любимое покрытие — хард, лучший удар — форхенд.

Спортивная карьера

2010 
С 2010 года Юрген начал выступать на профессиональном уровне, провел 21 встречу в одиночном разряде, из которых в 12 смог одержать верх, а в 9 уступил.

2011 
2011 год выдался более удачным для Цоппа. Он провел 59 матчей в одиночном разряде и в 34 из них одерживал победу. Это позволило подняться эстонскому теннисисту на 146 место в рейтинге.

2012 
В 2012 году смог выиграть свой первый титул на профессиональном уровне. На российском челленджере в Казани Цопп дошел до финала, где неожиданно обыграл теннисиста, входящего в первую сотню, румына Мариуса Копила со счётом 2-0 (7-6 7-6). Это позволило ему впервые в жизни подняться в сотку лучших теннисистов и закончить сезон на 89 строчке мирового рейтинга ATP. Это лучшее достижение Юргена по настоящее время.

На Открытом чемпионате Франции 2018 в одиночном разряде эстонец сумел дойти до третьего круга, в котором уступил немецкому теннисисту Максимилиану Мертереру. По ходу соревнования были переиграны бельгиец Рубен Бемельманс и американец Джек Сок. Это лучший результат теннисиста на турнирах Большого шлема.

Рейтинг на конец года в одиночном разряде 

 2014 — 189
 2013 — 334
 2012 — 89
 2011 — 146
 2010 — 224
 2009 — 456
 2008 — 614

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (16)

Победы (13)

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (11)

Победы (3)

Поражения (8)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Эстонии